Park Natury, niem. Naturpark
 Park Natury Wyspa Uznam
 Park Natury Szwajcaria Frankońska-Las Veldenstein
 Park Natury Las Frankoński
Park Natury Las Turyński
Park Natury Las Palatynacki

de:Naturpark